El Peñón fait référence à différentes villes dans le monde :

El Peñón, municipalité du département de Cundinamarca ;
 El Peñón, municipalité du département de Bolívar ;
 El Peñón, municipalité du département de Santander, en Colombie.

El Peñón : localité de la paroisse civile d'Aragüita de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda.